Ethna Byrne-Costigan (1904-1991), universitaire et écrivaine irlandaise ;
 John Costigan (1835-1916), juge et homme politique canadien du Nouveau-Brunswick ;
 Neville Costigan (1985-), joueur international papouasien de rugby à XIII.